Kroonglas (optisch glas), optische glassoorten met een zogeheten getal van Abbe groter dan 50
Kroonglas (vlakglas), vlakglas dat via een bepaalde methode is vervaardigd